Player (serwis internetowy)
 Player (zespół muzyczny)
 Player (album Playera)
 Player (album Matta Pokory)